Als Bezeichnung für eine ausgesprochen religiöse Kunst ist der Begriff islamische Kunst fast nur in religionswissenschaftlichen Zusammenhängen üblich. Dabei werden in einem wesentlich engeren Sinne als in der Kunstgeschichte nur 
 die religiöse Architektur (Moscheen und religiöse Monumente wie zum Beispiel der Felsendom) und
 bestimmte Teile der Buchkunst (Kalligraphie und rein ornamentale Illumination) religiöser Schriften
als solche betrachtet.

Einzelnachweise 

 
Iranistik